Die Basketball-Afrikameisterschaft 1980, die zehnte Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 22. und 30. März 1980 in Rabat, Marokko statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Senegals, die zum vierten Mal, zum zweiten Mal in Folge, den Titel erringen konnte. Wie bei der vorherigen Austragung 1978 wurde die Elfenbeinküste im Finale knapp geschlagen. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Angola am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und B) zu fünf (Gruppe A) bzw. sechs (Gruppe B) Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau vier (Gruppe A) bzw. fünf (Gruppe B) Spiele (insgesamt wurden 25 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Da in Gruppe B Mauretanien gegen Somalia, Somalia gegen die Volksrepublik Kongo und die Volksrepublik Kongo gegen Mauretanien gewann, entschied das Korbverhältnis aus diesen drei Begegnungen, sodass sich die unten stehenden Platzierungen ergaben. Im Halbfinale spielte die erstplatzierten Mannschaften gegen die Zweitplatzierten der jeweiligen anderen Gruppe. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf, die Viertplatzierten um Platz sieben und die Fünftplatzierten und Gruppenletzten spielten Rang neun aus. Nigeria wurde als letzter der Gruppe B automatisch letzter des Turniers.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Gruppe B
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Spiel um Platz neun

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung 

Senegal qualifizierte sich durch den Sieg für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau.

Weblinks 
1980 African Championship for Men – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()

1980
Afrikameisterschaft
Afrikameisterschaft 1980
Sportveranstaltung in Rabat